Quero hace referencia a varios artículos:

Etnografía 
Quero, vaso de madera típico de varias culturas surandinas.

Localidades 
 Quero (Belluno), comuna y población de Italia.
 Quero (Paucartambo), comunidad en la provincia de Paucartambo, Perú.
 Quero (Toledo), municipio de la provincia de Toledo, España.
 Cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, Ecuador
 Quero (Ecuador), cabecera del cantón anterior.

Personas 
 Félix Quero, futbolista español;
 Hermilio J. Quero Rico, botánico mexicano.
 Jesús Quero Molina, político español, exalcalde de Granada;
 José María Quero, realizador de televisión de España;
 Juan Quero, futbolista español;
 Ramón Ortega Quero, oboísta granadino;